Las siglas CDP pueden referirse a:
 Cisco Discovery Protocol, un protocolo de redes informáticas.
 Census-designated place o lugar designado por el censo, un tipo de demarcación territorial en Estados Unidos, para fines puramente estadísticos.
 citidina difosfato, un nucleótido.
 Calidad del proceso.
 Comité de Defensa Popular, un extinto partido político en el estado mexicano de Chihuahua.